Die 1. Amateurliga Nordbaden 1970/71 war die 21. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde Vorjahres-Absteiger SV Waldhof Mannheim, der die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd punktgleich mit der SpVgg Ludwigsburg und dem FC Singen 04 mit dem ersten Platz beendete. Im ersten Entscheidungsspiel konnte man Singen mit 5:3 n. E. besiegen, doch im alles entscheidenden Spiel gegen Ludwigsburg setzte es eine 1:2-Niederlage und somit blieb man weiter drittklassig. Der FV Hockenheim, der 1. FC Birkenfeld und Germania Brötzingen mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1971/72 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger FG Rüppurr, Phönix Mannheim und FC Victoria Bammental und aus der Regionalliga Absteiger VfR Mannheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1970 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1970/71 auf ASC-Neuenheim.de

1970
Fußballsaison 1970/71